Tunon peut faire référence à : 
 Emilio Tuñón (né en 1959), architecte espagnol
 Mansilla + Tuñón Architectes, bureau d’architecture espagnol fondé en 1992
 Manuel Tuñón de Lara (1915-1997), universitaire espagnol et français, historien politique et social.
 José Manuel Tunon de Lara (né en 1958), universitaire français, fils du précédent.
Casiana Muñoz-Tuñón (née en 1960), astrophysicienne espagnole.
 Raúl González Tuñón (1905–1974), poète argentin. 
 González y Díaz Tuñón, évêque de Séville.
 Zeferino González y Díaz Tuñón (1831-1894), cardinal espagnol.
 École internationale Tunon, école privée.

Homonymie de patronyme